Topoll ist der Familienname folgender Personen:

 Del Topoll (* 1933), kanadischer Eishockeyspieler
 Hans Topoll (1892–1957), deutscher Architekt